Lualaba bezeichnet:

 Lualaba (Fluss), einen Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Lualaba (Provinz), eine Provinz der Demokratischen Republik Kongo